Könyvelő – foglalkozás
 A könyvelő  –  2016-os amerikai akciófilm